Die Football League Third Division 1978/79 war die 52. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Shrewsbury Town und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden FC Watford und Swansea City in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1979/80 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Sheffield United, FC Millwall und Blackburn Rovers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Peterborough United, der FC Walsall, die Tranmere Rovers und Lincoln City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1979/80 der Fourth-Division-Meister FC Reading und die dahinter platzierten Grimsby Town, FC Wimbledon sowie FC Barnsley die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1978-79 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1978/79
Fußballsaison 1978/79